Tarma puede referirse a:

 Tarma, ciudad peruana en el departamento de Junín; 
 Distrito de Tarma, distrito homónima; 
 Provincia de Tarma, provincia homónima; 
 Intendencia de Tarma, división territorial antigua del Perú;
 Departamento de Tarma: fue una antigua división administrativa de 1821 a 1823, antecesor de actual Departamento de Junín.
 Tarma (Venezuela), ciudad venezolana del Distrito Capital; o
 Tarma Roving, personaje de la serie de videojuegos de Metal Slug.